Ио́сиф Соломо́нович Шапи́ро:
 Шапиро, Иосиф Соломонович (1907—1999) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Шапиро, Иосиф Соломонович (1918—1999) — советский физик.